Чемпионат Европы по кёрлингу 1990 года состоялся в городе Лиллехаммер (Норвегия) с 4 по 8 декабря как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 14 мужских и 13 женских команд.

В мужском турнире чемпионом Европы стала (в 3-й раз в своей истории) сборная Швеции, победив в финале сборную Шотландии; третье место заняла сборная Норвегии.

В женском турнире чемпионом Европы стала (в 1-й раз в своей истории) сборная Норвегии, победив в финале сборную Шотландии; третье место заняла сборная Швейцарии.

Впервые в чемпионате участвовала мужская сборная Чехословакии.

Это был последний чемпионат Европы, на котором в квалификационном этапе использовалась система тройного отбора (), применявшаяся начиная с чемпионата 1985 года. Это также был последний чемпионат Европы, где команды проводили групповые (квалификационные) турниры в одной или двух (как в 1981—1985 годах) группах, комплектовавшихся из команд разной силы (от сильнейших до слабейших; то есть в среднем сила обеих групп была равна), — а победители групп соревновались с такими же из другой группы в последующем плей-офф; начиная с чемпионата Европы 1991 команды стали делиться на группы приблизительно одинакового уровня: сначала на группы «А» и «В», а начиная с чемпионата 2010 года стал проводиться турнир для группы «С» — слабейших команд (причем раньше, чем основной турнир чемпионата, так что победители группы «С» могли участвовать в турнире группы «В» чемпионата не следующего, а этого же года).

Мужчины

Итоговая классификация

Женщины

Итоговая классификация

Примечания 

1990
Международные соревнования по кёрлингу в Норвегии
Спорт в Норвегии в 1990 году
Декабрь 1990 года
Международные спортивные соревнования в Лиллехаммере
кёрлинг
Чемпионаты Европы в Норвегии